«Russian Roulette» () — название некоторых музыкальных альбомов:

* Russian Roulette — седьмой студийный альбом группы Accept.
 Russian Roulette — третий мини-альбом южнокорейской гёрл-группы Red Velvet.

См. также 
 Russian Roulette — первый сингл барбадосской певицы Рианны.